Владимир Александрович Андреев ( — ) — советский военно-морской деятель, участник Великой Отечественной войны, адмирал (1951).

Биография 
Родился 13 декабря (26 декабря по новому стилю) 1904 года на станции Бухэду (Бугат) КВЖД.

17 января 1923 года вступил на службу в ВМФ СССР. До сентября 1924 года был курсантом Военно-морского подготовительного училища. С октября 1924 года Андреев обучался в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе, которое окончил в 1927 году. Член ВКП(б) с 1925 года. За время обучения в училище побывал в первых заграничных походах кораблей советских морских сил вокруг Скандинавии на крейсере «Аврора» и учебном судне «Комсомолец» (в 1924 и 1925 годах). После окончания училища Андреев служил командиром взвода Балтийского флотского экипажа (октябрь 1927 — январь 1928 года). С января 1928 года по октябрь 1929 года флаг-секретарь командующего Морских сил Балтийского моря.

С октября 1929 по сентябрь 1930 года окончил штурманский класс Специальных курсов комсостава ВМС РККА. С октября 1930 до декабря 1932 года служил младшим штурманом линейного корабля «Марат».

В апреле 1932 года прибыл на Тихий океан. С мая 1932 до января 1934 года служил флаг-штурманом бригады заграждения и траления. Затем его назначили командиром минного заградителя. Сначала командовал минным заградителем «Эривань», где получил неплохую практику, а когда на флот поступили новые суда — был назначен командиром минного заградителя «Теодор Нетте».

С декабря 1936 по январь 1938 года являлся начальником штаба бригады заграждения и траления, а затем до августа 1939 года — командиром этой бригады. Принимал участие в боях у озера Хасан (1938). С августа 1939 по апрель 1940 года командовал Охраны водного района Главной базы Тихоокеанского флота. С апреля 1940 года по апрель 1941 года слушатель командного факультета Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова.

Во время Великой Отечественной войны с мая 1941 года — начальник штаба эскадры Черноморского флота. Эскадра оказывала содействие сухопутным войскам в оборонительных операциях на приморском направлении, действовала на морских коммуникациях противника и обеспечивала свои морские сообщения. Андреев В.А. принимал участие в разработке планов постановки оборонительных минных заграждений у Севастополя и других пунктах побережья, нанесения удара по Главной ВМБ противника на Чёрном море Констанца (Румыния), в боевых действиях при обороне Одессы и перевозке в город пополнений, оружия, военной техники. Штаб эскадры под руководством Андреева обеспечил высадку в ночь с 21 на 22 сентября 1941 года в районе с. Григорьевка под Одессой, эвакуацию Одесского гарнизона, действия кораблей в ходе обороны Севастополя в Керченско-Феодосийской десантной операции, где был командиром отряда кораблей артиллерийской поддержки. Капитан 1 ранга Андреев В.А. обеспечил прорыв кораблей Черноморского флота в порт Феодосия и высадку десантников непосредственно на причалы и мол. С февраля 1943 года заместитель начальника Оперативного управления Главного морского штаба. С апреля 1943 — командующий Северо-Тихоокеанской военной флотилией, вице-адмирал.

В августе-сентябре 1945 года руководил операцией по высадке десантов и захвату Южного Сахалина и Курильских островов. С ноября 1945 по июнь 1946 — командующий Сахалинской военной флотилией.

С июня 1946 года по март 1947 года — начальник штаба Юго-Балтийского флота, с марта 1947 по август 1952 — командующий 4-м (Балтийским) флотом. С августа 1952 до мая 1953 года адмирал Андреев В.А. состоял первым заместителем начальника Морского генерального штаба и Главного штаба ВМС, позднее, до марта 1955 года, – заместителем начальника Главного штаба ВМС. После этого он был адмирал-инспектором ВМФ Главной инспекции Министерства обороны СССР до января 1957 года; одновременно в ноябре-декабре 1955 года моряк исполнял обязанности командующего Черноморским флотом. С января 1957 по январь 1961 года адмирал Андреев был начальником Военно-морской академии. С ноября 1961 г. по апрель 1967 г. — начальник тыла ВМФ. С апреля 1967 г. по март 1968 г. находился в распоряжении Главнокомандующего ВМФ СССР.

9 марте 1968 года вышел в отставку.

Умер 28 марта 1994 года в Москве. Похоронен в колумбарии Кунцевского кладбища.

Воинские звания 
Капитан 1 ранга;

Контр-адмирал — 18.04.1943;

Винце-адмирал — 05.11.1944;

Адмирал — 27.01.1951.

Награды 
 Награждён орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени (1942, 1944, 1953), орденами Ушакова 1-й степени (1945) и Нахимова 1-й степени (1944), орденом Отечественной войны 1 степени (1985) и орденом Красной Звезды (1984), а также медалями.
 Также был награждён именным оружием (1954), знаком «50 лет пребывания в КПСС» и американским орденом «Легион почёта».

Память 
 Имя Владимира Андреева присвоено большому десантному кораблю проекта 11711. Заложен на судостроительном заводе «Янтарь» 23 апреля 2019 года, войдёт в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.
 В. А. Андреев — автор мемуаров «Моря и годы» (1982).

См. также 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Примечания

Литература 
 
 Арсеньев В. Нас выковал флот. // Морской сборник. — 1990. — № 12. — С.76—80.

Ссылки 
 Андреев Владимир Александрович. Командующий Северной Тихоокеанской флотилией
 Фотографии

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Участники боёв на озере Хасан    
Моряки Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942) 
Участники Одесской обороны (1941)
Участники битвы за Кавказ
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Военачальники Великой Отечественной войны
Обладатели Южного банта
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Кунцевском кладбище